Boxall ist der Familienname folgender Personen:

 Margaret Boxall (* um 1945), englische Badmintonspielerin
 Michael Boxall (* 1988), neuseeländischer Fußballspieler